Myzostoma thompsoni är en ringmaskart som beskrevs av Diesing 1858. Myzostoma thompsoni ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
thompsoni